Rowy (Pommeren), een plaats in Pommeren, Polen
Rowy (Wróblew)
Rowy (Kleszczele)
Rowy (Łaskarzew)